Ранчо Зарате има више значења:

 Ранчо Зарате (Тепеапулко), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ранчо Зарате (Халтокан), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику
 Ранчо Зарате (Анхел Р. Кабада), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику